Wu Kiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wu Jiang (vattendrag i Kina, lat 24,80, long 113,58), 
 Wu Jiang (vattendrag i Kina, lat 29,72, long 107,40), 
 Ou Jiang, vattendrag, Zhejiang, 
 Jinhua Jiang, vattendrag, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar